Габрелянов — фамилия. Известные носители:
 Габрелянов, Арам Ашотович (род. 1961) — российский журналист и издатель.
 Габрелянов, Артём Арамович (род. 1987) — российский предприниматель, основатель Bubble Comics.
 Габрелянов, Ашот Арамович (род. 1989) — российский медиаменеджер, исполнительный директор медиахолдинга «NewsMedia», генеральный директор телеканала LifeNews.